Pseudocyclops är ett släkte av kräftdjur. Pseudocyclops ingår i familjen Pseudocyclopidae. 

Pseudocyclops är enda släktet i familjen Pseudocyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Pseudocyclops